Comtes de Flandes:
 Arnold I el Vell, 918-958 i 961-965
 Arnold II el Jove 965-989
 Arnold III del Desgraciat, comte de Flandes (també Arnold d'Hainaut, comte d'Hainaut) 1070-1071